Frigg kan henvise til flere artikler:
 Frigg – en gudinde i nordisk mytologi
 Frigg (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Friggfeltet – et oliefelt i Nordsøen